Fiat 507 — легковой автомобиль, выпускавшийся компанией Fiat с 1926 по 1927 год.

507 модель технологически была основана на 505 модели, и отличалась от неё переработанной подвеской и тормозной системой.

Всего произведено 3700 автомобилей.

Литература 
 Fred Steiningen Fiat Personenwagen, 1994. ISBN 3-923448-37-6

507